Sigrid (také Siegrid) je ženské jméno, rozšířené především v Severní Evropě.

Původ 
Jméno pochází ze staroseverského Sigríðr = Sigrfríðr; kde Sigr znamená vítězství a fríðr pěkný, krásný.

jméno 
 Sigrid Storråda (kolem 965 – po roce 1014) – manželka švédského krále Erika Vítězného a poté dánského krále Svena Vidlího vouse 
 Sigrid Agren (* 1991) – francouzská modelka
 Sigrid Alegría (* 1974) – chilská herečka
 Sigrid Brandstetter (* 1980) – rakouská zpěvačka, herečka a autorka
 Sigrid Combüchen (* 1942) – švédská spisovatelka
 Sigrid Damm-Rüger (1939–1995) – německá aktivistka a feministka
 Sigrid Daub (* 1927) – německá pedagožka a překladatelka
 Sigrid Deger-Jalkotzy (* 1940) – rakouská archeoložka
 Sigrid Dušek (1937–2009) – německá prehistorička
 Sigrid Engeler (* 1950l) – německá překladatelka
 Sigrid Fick (1887–1979) – švédská tenistka
 Sigrid Fronius (* 1942) – německá novinářka a spisovatelka, feministka
 Sigrid Gurie (1911–1969) – norsko-americká herečka
 Sigrid Hjertén (1885–1948) – švédská expresionistická malířka
 Sigrid Hunke (1913–1999) – německá germanistka
 Sigrid Kahle (1928–2013) – švédská novinářka a autorka
 Sigrid Löffler (* 1942) – rakouská novinářka a literární kritička
 Sigrid Metken (1928–2016) – německá etnoložka
 Sigrid Mratschek (* 1955) – německá historička
 Sigrid Neef (* 1944) – německá muzikoložka
 Sigrid Evelyn Nikutta (* 1969) – německá manažerka 
 Sigrid Onégin (1889–1943) – německá operní a koncertní zpěvačka (alt)
 Sigrid Peyerimhoff (* 1937) – německá teoretická chemička
 Sigrid Ramge (* 1939) – německá spisovatelka
 Sigrid Rykhus (* 1984) – norská běžkyně na lyžích a akrobatická lyžařka
 Sigrid Schmitt (* 1960) – německá historička
 Sigrid Maria Schnückel (* 1965) – německá herečka
 Sigrid Schultz (1893–1980) – americká novinářka
 Sigrid Sigurdsson (* 1943) – německá umělkyně
 Sigrid T’Hooft (* před rokem 1970) – belgická choreografka, režisérka
 Sigrid Ulbricht (* 1958) – německá atletka (skok do dálky)
 Sigrid Undset (1882–1949) – norská spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
 Sigrid Valdis (1935–2007) – americká herečka
 Sigrid Warnicke (* 1937) – německá politička (SPD)
 Sigrid Weigel (* 1950) – německá literární vědkyně
 Sigrid Wolf (* 1964) – rakouská alpská lyžařka

další významy
 Sigrid (zpěvačka), vlastním jménem Sigrid Raabe, (* 1996) – norská zpěvačka
 Sigrid (planetka) – asteroid (1493) Sigrid, který objevil 26. srpna 1938 belgický astronom Eugène Joseph Delporte. Název dostal podle manželky Bengta Strömgrena

Reference